Osoby o tym nazwisku:
 Oleg Minakow – rosyjski hokeista
 Witalij Minakow – rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walki oraz sambo